Ел Абанеро има више значења:

 Ел Абанеро (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Абанеро (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику